Vodice puede referirse a:
 Vodice (Croacia), ciudad de Croacia en el condado de Šibenik-Knin.
 Vodice (Cres), localidad de Croacia en el ejido de Cres, condado de Primorje-Gorski Kotar.
 Vodice (Tabor), localidad de la República Checa, en el distrito de Tabor.